Маяк на краю света:

 «Маяк на краю света» — роман Жюля Верна, опубликованный в 1905 году;
 «Маяк на краю света» () — экранизация романа Жюля Верна в 1971 году.